Ватто́ (Watteau) — фамилия.

 Ватто, Антуан (1684—1721) — французский художник.
 Его брат Ноэль Жозеф Ватто (Noël-Joseph Watteau, 1689—1756):
 его сын Ватто, Луи Жозеф (1731—1798) — художник;
 его сын Ватто, Франсуа (1758—1823) — художник.

 Ватто, Микаэла (1954) — французский режиссёр и сценарист.